Fredrik Riseth (ur. 15 września 1995 w Melhus) – norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Fredrik Riseth pojawił się 3 grudnia 2011 roku w Beitostølen, gdzie w zawodach FIS Race zajął 154. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2015 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty, gdzie wywalczył złoty medal w sprincie stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedził Rosjanina Aleksandra Bakanowa oraz swego rodaka, Johannesa Høsflota Klæbo.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 11 marca 2015 roku w Drammen, zajmując 11. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2014/2015 więcej nie punktował i ostatecznie zajął 112. miejsce w klasyfikacji generalnej. Nie brał udziału w igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata 
Riseth nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995